Дозмера (устар. Дезмер) — река в России, течёт по территории Усть-Куломского района Республики Коми. Устье реки находится в 132 км по правому берегу реки Северная Кельтма. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна 64 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000015241.

Примечания 

Притоки Северной Кельтмы
Реки Усть-Куломского района